Перхун Сергій Володимирович (1977—2001) — український футболіст, воротар, який трагічно загинув у 23-річному віці через травму, отриману на футбольному полі.
 Перхун Сергій Олександрович — начальник відділу управління прокуратури Дніпропетровської області, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки